El Trofeu Comte de Godó 1986 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de setembre de 1986 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1986
Competicions esportives del 1986 a Catalunya